gmina Zakrzów – dawna nazwa (II RP) gminy Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie
 gmina Zakrzów – dawna gmina wiejska, powiat oleśnicki, woj. wrocławskie

Zobacz też 
 Zakrzów